Ferdinand I. je jméno těchto panovníků:

Císařové
 Ferdinand I. Habsburský (1503–1564) – císař Svaté říše římské (1556–1564), král český, uherský a chorvatský (1526–1564)
 Ferdinand I. Dobrotivý (1793–1875) – rakouský císař (1835–1848), král uherský (1830–1848), český, chorvatský (1835–1848), lombardský a benátský (1838–1848)

Králové
 Ferdinand I. Kastilský (po 1016–1065) – kastilský a leónský král (1035–1065)
 Ferdinand I. Portugalský (1345–1383) – portugalský král (1367–1383)
 Ferdinand I. Aragonský (1380–1416) – král aragonský, sicilský a valencijský (1412–1416)
 Ferdinand I. Ferrante (1423–1494) – neapolský král (1458–1494)
 Ferdinand I. Neapolsko-Sicilský (1751–1825) – král neapolský, sicilský (1759–1816) a obojí Sicílie (1816–1825)
 Ferdinand I. Rumunský (1865–1927) – rumunský král (1914–1927)
 Ferdinand I. Bulharský (1861–1948) – bulharský car (1908–1918)
 Ferdinand I. Medicejský (1549–1609) – toskánský velkovévoda (1587–1609)

Vévodové
 Ferdinand I. Braganzský (1403–1478) – vévoda z Braganzy (1403–1478)
 Ferdinand I. Parmský (1751–1802) – vévoda z Parmy, Piacenzy a Guastally (1765–1802)

Poznámky 

Rozcestníky - panovník